Classe Leander – classe di incrociatori leggeri della Royal Navy
 Classe Leander – classe di fregate della Royal Navy e di altre marine militari